Kaskad kan syfta på:

 Kaskad, Kalix – en danslokal i Kalix
 Kaskad (TV-program) – Åke Falcks underhållningsprogram som vann TV-priset Rose d'Or i Montreux 1962
 Kaskad (vattenfall) – ett vattenfall som faller ner i flera steg
 Kaskadjonglering – det vanligaste sättet att jonglera
 Kaskadkopplad – inom elektroteknik att flera förstärkarsteg är kopplade i serie

Se även
 Kaskaderna, Drottningholm – en utsmyckning inom slottets barockträdgård